Liga a V-a este a doua competiție fotbalistică din județul Mehedinți organizată de AJF Mehedinți. Competiția este formată din o serii cu 15 echipe.

Sezonul 2012-2013

Vezi și

Liga a V-a